Кубик-головоломка — вид механической головоломки в форме куба. Головоломки распадаются на два класса:
 разрезные головоломки, заключающиеся в сборе куба из более мелких частей;
 перестановочные головоломки, в которых необходимо получить определённую комбинацию.

К первому классу относятся кубики сома, куб Бедлама, дьявольский куб, , куб Ёсимото. Некоторые объёмные головоломки «разобрать — собрать» в собранном виде представляют собой куб.

Среди перестановочных кубиков-головоломок — кубик-змейка, кубик Рубика, месть Рубика, карманный кубик, пустой кубик, профессорский кубик, V-кубик 6, V-кубик 7, судоку-кубик, , кубик «Вертолёт», минус-кубик.

Механические головоломки в виде кубов